Die Snookerweltmeisterschaft 2005 fand vom 16. April 2005 bis zum 2. Mai 2005 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2004/05.

Weltmeister wurde überraschend der Engländer Shaun Murphy. Die Quote für einen Sieg von Murphy lag vor der Weltmeisterschaft bei 150:1 in den Wettbüros. Er war außerdem der erste Spieler seit Terry Griffiths 1979, der als Qualifikant die Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

Der Titelverteidiger aus dem Vorjahr Ronnie O’Sullivan unterlag im Viertelfinale gegen Peter Ebdon, dem Weltmeister des Jahres 2002.

Preisgeld

Hauptrunde

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden 1 bis 4 fanden vom 21. Februar bis 3. März 2005 in Prestatyn statt. Die letzte Qualifikationsrunde fand am 23./24. März 2005 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2–5

Century Breaks

Quellen 
 BBC Sportergebnisse
 Berichte von der Snooker WM 2005

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre